Влади́мир Григо́рьевич Лего́шин (1904—1954) — советский кинорежиссёр, актёр, художник. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951).

Биография 
В. Г. Легошин родился а в Баку. В 1924 году окончил Бакинский драматический техникум, после чего переехал в Москву. Занимался в киномастерской Л. В. Кулешова.

В 1926—1927 годах художник киномастерской С. И. Юткевича при АРРКа, был актёром Опытно-героического театра под руководством Б. А. Фердинандова.

В 1930—1933 годах учился в киномастерской С. М. Эйзенштейна при ВГИКе. Работал также как художник и, актёр и режиссёр театра «Синяя блуза», а также на киностудиях «Совкино» и «Востокфильм». Был ассистентом С. И. Юткевича и сценаристом в фильме «Кружева» (1928). Впоследствии работал на киностудии «Союздетфильм». В последние годы пользовался репутацией мастера дубляжа (дублировал на русский язык около 20 картин).

По воспоминаниям Евгения Шварца, Легошин

…никак не мог найти себе работу по душе. Он твёрдо знал, чего не хочет. Но угадать, какую именно картину ему хочется делать, не был в силах. Это приближало его к типу режиссёров-актёров, вроде Бабочкина, Чиркова и некоторых других, одичавших от желаний творческого порядка, которых они и сформулировать не могли. Бабочкин — по грубости и простоте. Чирков — по робости, уклончивости и вытекающей отсюда сложности душевной. А Володя — по честности.

В. Г. Легошин умер 21 декабря 1954 года в Москве.

Семья 
Дочь от первой жены — Надежда Владимировна Птицына, учёный.

Вторая жена — Борозина Алла Владимировна (1908—1994), драматург.

Брат — Константин Григорьевич Легошин, виолончелист (1911—1943, погиб на войне).

Племянники — архитектор Владимир Константинович Легошин (1940—2021) и скрипач Виктор Константинович Легошин (1942—2002).

Фильмография 
 1927 — Тараканище (режиссёр звукового варианта)
 1934 — Песня о счастье (совместно с М. С. Донским) 1937 — Белеет парус одинокий
 1939 — Шёл солдат с фронта
 1942 — В подводном плену (короткометражный)
 1944 — Поединок
 1949 — У них есть Родина (совместно с А. М. Файнциммером)

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за фильм «У них есть Родина» (1949)

Литература 
 ГАНЕЛИНА И. Владимир Легошин // 20 режиссерских биографий. — М., 1971.

Примечания

Ссылки 
 Владимир Легошин на kino-teatr.ru
 Владимир Легошин в «Энциклопедии отечественного кино»
 Владимир Легошин на портале «Наш Баку»
 

Социалистический реализм